Генри Аспинуолл Хау (, 8 июля 1815 — 12 февраля 1900) — канадский шахматист и шахматный функционер. Чемпион Канады 1877 г. (турнир состоялся в Квебеке). Президент Монреальского шахматного клуба. Вице-президент Канадской шахматной ассоциации.

Юрист по специальности. Имел степень доктора права и ученое звание профессора.

В некрологе Хау отмечается, что его интересы были очень разнообразны. Помимо юриспруденции и шахмат, он увлекался математикой, был неплохим художником и музыкантом-любителем.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии Г. Хау в базе Chessgames

Шахматисты Канады
Шахматисты XIX века
Шахматные функционеры